Ян Корнелис ван Госвиллиген (, 12 июля 1935, Барн, Нидерланды — 19 декабря 2008, де Вийк, Нидерланды) — нидерландский хоккеист (хоккей на траве), защитник.

Биография 
Ян ван Госвиллиген родился 12 июля 1935 года в нидерландском городе Барн.

Играл в хоккей на траве за «Стихтсе» из Билтховена. В 1959 году стал чемпионом Нидерландов.

В 1960 году вошёл в состав сборной Нидерландов по хоккею на траве на Олимпийских играх в Риме, занявшей 9-е место. Играл на позиции защитника, провёл 5 матчей, мячей не забивал.

В 1964 году вошёл в состав сборной Нидерландов по хоккею на траве на Олимпийских играх в Токио, поделившей 7-8-е места. Играл на позиции защитника, провёл 4 матча, забил 1 мяч в ворота сборной Гонконга.

В 1958—1964 годах провёл за сборную Нидерландов 58 матчей, в том числе 38 — в качестве капитана.

С ван Госвиллигеном связаны два скандала в сборной. В 1959 году он и трое других хоккеистов покинули сборную в знак протеста против работы селекционеров — это в итоге привело к замене специалистов. В 1964 году во время Олимпиады он был дисквалифицирован за брань во время матчей.

После завершения игровой карьеры стал врачом-урологом, вместе с женой основал консультационный центр спортивной медицины.

Занимался велоспортом, несколько раз выигрывал чемпионат Нидерландов среди врачей.

Умер 19 декабря 2008 года в нидерландской деревне де Вийк.

Примечания 

Хоккеисты на траве Нидерландов
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1960 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1964 года
Врачи Нидерландов